«True» (verdadero en inglés) puede referirse a:

Computación 
 true, un valor booleano que se corresponde con el valor de verdad «verdadero» en la lógica clásica.

Música 
 «True» (2013), álbum del DJ sueco Avicii.
 «True» (1996), álbum de L'Arc~en~Ciel.
 «True» (1983), álbum de Spandau Ballet.
 «True» (1983), canción de Spandau Ballet.

Toponimia 
 True, pueblo del condado de Rusk, Wisconsin, EE.UU.
 True, en Virginia Occidental, EE.UU.

Variantes 
 True Colors, .
 True Grit, .
 True Love, .

Véase también 
 Verdadero / Verdad, .
 Truth, .